Местре Бимба (настоящее имя Мануэль душ Рейш Машаду 23 ноября, 1900, Сальвадор, Бразилия — 15 февраля, 1974) — местре капоэйры Режиональ (бразильского боевого искусства).

Прозвище и детство 
Сын Луиша Кандидо Манчадо и Марии Мартиньа до Бонфим, Мануэль родился в городе Салвадор, Бразилия.

Прозвище появилось в результате пари между его матерью и акушеркой, принимавшей роды; мать была уверена, что родится девочка, поэтому акушерка, увидев, что родился мальчик воскликнула: «Это мальчик, взгляни на его „бимба“».

Он начал изучать капоэйру в возрасте 12 лет. Однако в то время капоэйра преследовалась согласно принятой в Бразилии Конституции 1892 года. Позднее он создаст капоэйру Режиональ. Местре Пастинья создаст другую ветвь: Капоэйра Ангола. Однако антагонизма между этими ветвями нет.

Рождение стиля Режионал

Причины появления нового стиля 
По мнению Бимбы, существовавшая в те времена капоэйра больше была похожа на фольклорное искусство, чем на боевое.

Поэтому Бимба начал восстанавливать движения боев, добавляя к ним движения из другого африканского боевого искусства — Батуке (). Батуке он научился у отца.

Легализация капоэйры в Бразилии 
В 1928 году капоэйра в Бразилии была разрешена. Местре Бимба принимал участие в процессе легализации.

Местре Бимба создал первую школу капоэйры в 1932, она называлась Academia-escola de Cultura Regional, была расположена в Салвадоре. До этого времени капоэйра была только уличным боевым искусством. Однако высшие слои общества в то время считали капоэйру боевым искусством для бедных.

В школе местре были установлены определённые правила: форма, уровни мастерства. Организуется посещение школ различными людьми.

Развитие 
В 1936 году Бимба вызывает бойцов различных боевых искусств на поединок. Он побеждает в четырёх поединках из четырёх.

В 1937 году Бимба демонстрирует боевое искусство в присутствии президента Жетулиу Варгаса и получает сертификат Министерства образования Бразилии. Занятия капоэйрой у местре Бимбы начинают инкогнито посещать сын и зять президента (сам Варгас был к тому времени уже пожилым человеком).

В 1942 году Бимба открывает свою вторую школу, которая сейчас и управляется одним из его учеников.

Смерть местре и дальнейшее развитие капоэйры 
Местре Бимба был не только капоэйристом, но и шахтером, плотником, кладовщиком, портовым грузчиком.

Будучи неудовлетворен напрасными обещаниями и отсутствием поддержки со стороны правителей штата Баия, в 1973 году он переезжает в Гоянию по приглашению одного из бывших учеников. 15 февраля 1974 года местре умирает от кровоизлияния в мозг.

Бимба сыграл опредённую роль в развитии боевых искусств Бразилии.

После смерти один из его сыновей, Местре Ненель, в возрасте 14 лет стал управлять академией Капоэйра. Сейчас он — президент Filhos de Bimba.

Правила Академии Бимбы 
По мнению Бимбы, капоэйра — искусство самообороны. Поэтому в академии существовали определённые правила.
 
 Не пить и не курить, так как это влияет на результаты капоэриста;
 Избегать демонстрации собственного развития как капоэриста за пределами академии (важность эффекта неожиданности);
 Избегать разговоров во время тренировок, вместо этого наблюдать и учиться;
 Ежедневно практиковать базовые навыки;
 Не бояться подходить близко к своему сопернику — чем ближе ты подходишь, тем большему ты научишься;
 Быть расслабленным;
 Лучше быть побежденным в роде, чем на улице;

Бимба также добавил новые правила:

 «Gingar sempre» (находиться в постоянном движении во время битвы); Джинга — это базовое движение Капоэйра;
 «Esquivar sempre» (уклоняться от атак соперника);
 Все движения должны иметь цель (атакующие и соответствующие им защитные движения);
 Сохранять постоянную твердую позицию на земле (акробатические прыжки делают человека уязвимее);
 Играть в соответствии с ритмом, который задатется беримбау (музыкальный инструмент в Капоэйра);
 Уважать игрока, когда он больше не может защититься от атакующих движений;
 Защищать физическую и моральную ценность оппонента (во время тренировки более сильный защищает более слабого).

Позднее, Бимба разработал обычаи и ритуалы:

 Для тренировки начинающих учеников использовался стул;
 «Шаранга» оркестр Капоэйра, состоящий из беримбау и двух пандейру;
 Песни написанные Бимбой специально для аккомпанирования игре;
 «Батизадо» — крещение, посвящение в капоэристы. Первая игра ученика под ритм беримбау.

Подобные способы тренировки используются и в данный момент.

Также в школах капоэйры иногда организуют:

 Вступительный экзамен (тест физической силы);
 «Секвенцию» — последовательности из 17 базовых атакующих и защитных движений капоэйры;
 тренировки ритмов игры

Примечания

Ссылки 
 Мастера Бимба и Бамба — наиболее полные биографии двух местре стиля Режиональ на русском языке
 Краткая история Капоэйра — немного истории Капоэйра на официальном сайте федерации Капоэйра
 9 заповедей Местре Бимба

Родившиеся 23 ноября
Родившиеся в 1900 году
Умершие 15 февраля
Умершие в 1974 году
Местре
Персоналии по алфавиту